Martell, maison de cognac fondée en 1715,
 Maison Martell, les bâtiments de la distillerie Martell situés à Cognac, en France
 La Maison Martell est une famille de personnages de roman du Trône de fer